Spitzbart bezeichnet:
 eine besondere Form des Barthaars
  Spitzbart, eine komisch-tragische Geschichte für unser pädagogisches Jahrhundert, Schulerzählung von Johann Gottlieb Schummel (1779)

Spitzbart ist der Familienname folgender Personen:
 Michael Spitzbart (* 1957), deutscher Arzt und Sachbuchautor
 Heinz Spitzbart (1930–2008), deutscher Arzt, Professor für Gynäkologie und Geburtshilfe an der Medizinischen Akademie Erfurt

Spitzbart war der Spitzname folgender Personen:
 Walter Ulbricht, Politiker, Staatsratsvorsitzender der DDR

Siehe auch